Illés Béla (1895–1974) író, újságíró
Illés Béla (1968) labdarúgó
Illés Béla (1954–) a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának dékánja